Hlazivka (în ) este localitatea de reședință a comunei Hlazivka din raionul Lenine, Republica Autonomă Crimeea, Ucraina.

Demografie 

Conform recensământului din 2001, majoritatea populației localității Hlazivka era vorbitoare de rusă (%), existând în minoritate și vorbitori de ucraineană (%) și tătară crimeeană (%).

Note 

Hlazivka, Hlazivka
Hlazivka, Hlazivka, Lenine
Hlazivka, Hlazivka, Lenine, Crimeea